Борнхольм:

 Борнхольм — остров в юго-западной части Балтийского моря. Принадлежит Дании.
 Борнхольм — датская коммуна в Столичной области.